Бекмурадов — фамилия; имеет женскую форму Бекмурадова.
 Бекмурадов, Атамурад (1922 — ?) — советский туркменский актёр.
 Бекмурадов, Оразмурад (род. 1952) — туркменский государственный деятель.